Жиляєв — російське прізвище

 Жиляєв Ігор Борисович (1949) — український науковець
 Жиляєв Микола Сергійович (1881—1938) — російський композитор, музичний критик, педагог, піаніст
 Жиляєв Микола Іванович (1939)  — український акушер-гінеколог.

Російські прізвища